Гречулевич Василь Якович (1791, Гнатівці -1870) — протоієрей, православний священик Кам'янець-Подільської єпархії, український проповідник, громадський діяч.
 Віталій (Гречулевич), Єпископ Віталій (в миру Василь Васильович Гречулевич; 1 (13) січня 1822, містечко Тульчин, Брацлавський повіт, Подільська губернія — 14 (28) травня 1885 Могильов) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Могилевський і Мстиславський.